Deutsche Reichsbahn Gesellschaft - Een grote Duitse spoorwegmaatschappij (van 1920 tot 1937)
DRB (automerk) - Een Australisch automerk